Les élections cantonales ont eu lieu les 20 et .

Contexte départemental

Assemblée départementale sortante 

Avant les élections, le conseil général du Gard est présidé par Damien Alary (PS). Il comprend 46 conseillers généraux issus des 46 cantons du Gard. 23 d'entre eux sont renouvelables lors de ces élections.

Résultats à l'échelle du département

Résultats en nombre de sièges

Assemblée départementale à l'issue des élections

Résultats par canton

Canton d'Aigues-Mortes 
 Conseiller Général sortant : Léopold Rosso (UMP)

*sortant

Canton d'Alès-Nord-Est 
 Conseiller Général sortant : Jacky Valy (PCF)

*sortant

Canton d'Alès-Ouest 
 Conseiller Général sortant : Jean-Michel Suau (PCF)

*sortant

Canton d'Alzon 
 Conseiller Général sortant : Laurent Pons (PS)

*sortant

Canton de Barjac 
 Conseiller Général sortant : Édouard Chaulet (PCF)

*sortant

Canton de Bessèges 
 Conseiller Général sortant : Bernard Portales (DVG)

*sortant

Canton de Lédignan 
 Conseiller Général sortant : Françoise Laurent-Perrigot (PS)

*sortant

Canton de Nîmes-3 
 Conseiller Général sortant : Alain Clary (PCF)

Canton de Nîmes-4 
 Conseiller Général sortant : Bernard Casaurang (PS)

*sortant

Canton de Nîmes-5 
 Conseiller Général sortant : Franck Proust (UMP)

*sortant

Canton de Pont-Saint-Esprit 
 Conseiller Général sortant : Gilbert Baumet (UMP)

Canton de Roquemaure 
 Conseiller Général sortant : Patrice Prat (PS)

*sortant

Canton de Saint-André-de-Valborgne 
 Conseiller Général sortant : Francis Maurin (DVG)

*sortant

Canton de Saint-Chaptes 
 Conseiller Général sortant : Christophe Cavard (EELV)

*sortant

Canton de Saint-Jean-du-Gard 
 Conseiller Général sortant : Lucien Affortit (PS)

*sortant

Canton de Saint-Mamert-du-Gard 
 Conseiller Général sortant : William Dumas (PS)

*sortant

Canton de Sommières 
 Conseiller Général sortant : Christian Valette (PS)

*sortant

Canton de Sumène 
 Conseiller Général sortant : William Toulouse (DVG)

*sortant

Canton de Trèves 
 Conseiller Général sortant : Martin Delord (PS)

*sortant

Canton d'Uzès 
 Conseiller Général sortant : Denis Bouad (PS)

*sortant

Canton de Vauvert 
 Conseiller Général sortant : Jean Denat (PS)

*sortant

Canton de Vézénobres 
 Conseiller Général sortant : Gérard Garossino (PS)

*sortant

Canton du Vigan 
 Conseiller Général sortant : Roland Canayer (PS)

*sortant

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Arrondissements du Gard
 Conseil général du Gard
 Élections cantonales françaises de 2004
 Élections cantonales françaises de 2008
 Élections cantonales françaises de 2011
 Liste des anciennes communes du Gard
 Liste des cantons du Gard
 Liste des communes du Gard
 Liste des conseillers généraux du Gard

Lien externe 
 Site du conseil général du Gard

Gard
cantonales, 2011